Grönhult kan syfta på:
Grönhult, Skövde kommun – en by i Skövde kommun
Grönhult, Västerviks kommun – en by i Västerviks kommun